Northfield (littéralement : « champ du nord ») est un toponyme présent dans plusieurs pays anglophones :

Northfield (Australie)

Northfield (Nouveau-Brunswick)
Northfield (Québec), ex-city of Gatineau's Valley

Northfield (Connecticut)
Northfield (Illinois)
Northfield (Kentucky)
Northfield (Maine)
Northfield (Minnesota)
Northfield (Massachusetts)
Northfield (New Hampshire)
Northfield (New Jersey)
Northfield (Ohio)
Northfield (Vermont)
Northfield (Wisconsin)

Northfield (Aberdeen)
Northfield (Midlands de l'Ouest)

Voir aussi 
 North Field, appellation alternative du gisement gazier qatari North Dome.

Homonymie de toponyme